Ostrów – nieoficjalna kolonia wsi Rzepiczna w Polsce, położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Tuchola.

Miejscowość leży na obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego (rejon Czerskich Łąk)

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego.

Zobacz też: Ostrów

Przypisy 

Rzepiczna